L'edizione 1994 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Göteborg.

Capocannoniere del torneo fu Niclas Kindvall (IFK Norrköping), con 23 reti.

Classifica finale

Spareggi salvezza/promozione 
Agli spareggi salvezza/promozione vennero ammesse l'undicesima e la dodicesima classificata in Allsvenskan (Västra Frölunda IF e Hammarby IF) e le seconde classificate dei due gironi di Division 1 (Umeå FC e Kalmar FF).

Verdetti 
 IFK Göteborg campione di Svezia 1994.
 Landskrona BoIS e BK Häcken retrocesse in Division 1.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1994
Campionato svedese di calcio